ReBoot  é uma série de animação digital canadense dos gêneros ação e aventura que originalmente foi ao ar de 1994 a 2001 nos EUA. Foi produzido pela empresa de Vancouver Mainframe Entertainment, Alliance Communications, BLT Productions e criado por Gavin Blair, Ian Pearson, Mitchell Phil and Grace John, com o visual concebido por Brendan McCarthy, após uma tentativa inicial de Ian Gibson.

Foi a primeira série de TV de meia hora totalmente animada por computador.
Reprises da série podem ser vistas no canal canadense, Teletoon Retro.

No Brasil, a série foi originalmente exibida na SBT, e mais tarde pela Rede Manchete. Em Portugal, foi exibido no Canal Panda.

Fundo
De acordo com a equipe dos especiais Fast Forward: The Making of ReBoot, o processo para criar ReBoot começou na década de 1980, mas, embora a idéia tenha sido em sua maior parte concebida, a tecnologia ainda não estava avançada o suficiente para fazer o show da maneira desejada. Testes de animação em 3D começaram em 1990 e ReBoot tinha atingido o seu olhar detalhado em 1991. A revição continuou em episódios futuros e o show foi ao ar em 1994, após muitos episódios produzidos. Este foi um processo meticuloso como nenhuma outra empresa tinha feito nessa época, trabalhar nesta escala em um projeto de animação em 3D, e o software utilizado era novo para todos na empresa.

Cenário 
O cenário é no mundo interior de um sistema de computador conhecido por seus habitantes como Mainframe. Ele foi deliberadamente escolhido devido a restrições de tecnológicas da época, como o mundo da informática ficcional permitido para blocos de modelos de aparência e animação mecânica [4]. Mainframe é dividida em seis setores (movendo no sentido horário):. Baudway, Kits, Parque do Ponto Flutuante, em Beverly Hills , Wall Street, e Ghetty Prime (também chamado de G-Prime). Os nomes dos setores de mainframe são homenagens aos bairros famosos, principalmente em Nova York ou Los Angeles. No entanto, o setor de Kits é nomeado para Kitsilano, um bairro em Vancouver, cidade sede da Mainframe Entertainment. Além disso, Ghetty-Prime é uma referência a Duna, de Frank Herbert, como Giedi Prime é o mundo de origem do vilão Casa Harkonnen. Há também uma ilha flutuante ligada chamado de "Lost Angles", uma área torcida e corrompida que joga como o covil para o vírus Hexadecimal; esta ilha, que foi revelada no decorrer da primeira metade da quarta temporada, foi cidade irmã de Mainframe até que um acidente envolvendo Dot e pai de Enzo e com a chegada do vírus Gigabyte, que imediatamente se transformou em os vírus gêmeos Megabyte e Hexadecimal. Mainframe é preenchido quase totalmente por binomes, criaturas pequenas que representam tanto 1s ou 0s, assim como um punhado de Sprites que são principalmente criaturas humanóides de design mais complexo e são os personagens principais da série.

Enredo 

A primeira temporada de ReBoot foi muito episódica, com cada parcela um episódio auto-suficiente (exceto para o final da parte dois). A maioria dos episódios estabelece personagens, locais e elementos da história, como os cubos de jogo gigantescos. Quando o usuário carrega um jogo, um cubo de jogo fica em um local aleatório no Mainframe, isolando-a do resto do sistema e transformando-o em um gamescape. Bob freqüentemente entra nos jogos, reinicia a tornar-se um personagem do jogo, e luta contra o caráter do usuário para salvar o setor. Se o usuário ganha um jogo, o setor do cubo caiu é destruído, e os sprites e binomes que foram pegos dentro são transformados em parasitas semelhantes a vermes, que consomem energia chamados nulos. Quando isso acontece, disse que estão a ser "anulados". Dentro da série nunca é claro se há uma "cura" ou reversão da anulação, embora na 4 ª temporada é revelado que a sua sensibilidade e inteligência ainda existem dentro deles, quando os heróis conseguem colocar o nulo que já foi pai de Dot em um robô, o que lhe permitiu mover-se e falar como ele costumava a fazer. A temporada também estabelece as personagens Hexadecimal e Megabyte que são vírus, e eram os principais antagonistas da maioria dos episódios da temporada.
Desenhos animados do Canadá
Séries de animação computadorizada
Séries de televisão cyberpunk
Programas da YTV